Minister Republike Slovenije je član Vlade Republike Slovenije. Na to mesto ga predlaga mandatar oz. predsednik Vlade Republike Slovenije, potrdi in razreši pa ga Državni zbor Republike Slovenije.

Večina ministrov vodi ministrstvo, medtem ko minister brez listnice (oz. resorja) ne vodi ministrstva, ampak manjši (vladni) urad.

Vrste

Glej tudi 
 Politika Slovenije